Extra omnes () — латинская формула, которую возвещает Папский Обер-церемониймейстер на Конклаве, в Сикстинской капелле. Обозначает, что все должны покинуть капеллу, где могут остаться только кардиналы и конклависты. После этой фразы дверь в капеллу закрывается и замуровывается и начинается Конклав.

Прелаты, объявлявшие Extra omnes на Конклавах 
 Конклав 1958 года — монсеньор Энрико Данте;
 Конклав 1963 года — монсеньор Энрико Данте;
 Конклав 1978 года (август) — монсеньор Вирджилио Ноэ;
 Конклав 1978 года (октябрь) — монсеньор Вирджилио Ноэ;
 Конклав 2005 года — архиепископ Пьеро Марини;
 Конклав 2013 года — монсеньор Гвидо Марини.

Примечания 

 
 Официальный сайт «Музеи Ватикана»

Конклавы
Кардиналы
Папство
Святой Престол
Латинские фразы и выражения